Příjmení Wilczek nese více osobností:

 Erwin Wilczek (1940–2021) – polský fotbalista
 Frank Wilczek (* 1951) – americký fyzik polsko-italského původu
 Jindřich Vilém Wilczek (1665–1739) – rakouský diplomat a vojevůdce
 Georgina von Wilczek (1921–1989) – dcera Ferdinanda hraběte Wilczeka a jeho ženy Norbertiny „Nory“ hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova, matka knížete Hanse Adama II.
 Jan Josef Maria hrabě Wilczek (1738–1819) – rakouský diplomat a státní úředník
 Johann Nepomuk Wilczek (1837–1922) – rakouský polární průzkumník a mecenáš umění